Метелєв Василь Петрович — учасник нацистсько-радянської війни, Герой СРСР.
 Метелєв Василь Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
російські прізвища